Wang Zhen (1271-1333) – mandaryn z czasów dynastii Yuan, wynalazca ruchomych czcionek drukarskich
 Wang Zhen (zm. 1449) – wpływowy eunuch na dworze Mingów
 Wang Zhen (1877-1930) – malarz chiński, przedstawiciel szkoły szanghajskiej w malarstwie 
 Wang Zhen (1908-1993) – chiński polityk komunistyczny
 Wang Zhen (ur. 1991) – chiński lekkoatleta, chodziarz